Анна Костина:
 Костина, Анна Вадимовна (род. 1993) — российская футболистка.
 Костина, Анна Фёдоровна (1928—2018) — российская советская художница.